Сомбрён () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Мобургет. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65429.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 120 км западнее Тулузы, в 29 км к северу от Тарба.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 209 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 129 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 87 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 67,4 %, в 1999 году было 57,0 %). Из 87 активных жителей работали 73 человека (42 мужчины и 31 женщина), безработных было 14 (3 мужчин и 11 женщин). Среди 42 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи